Утакаманд (Удагамандалам, Утакамунд, Ути;  Utakamaṇṭalam ; ) — город в Индии, штат Тамилнад, административный центр района Нилгири. Один из самых популярных горных курортов Индии. Расположен на высоте 2240 метров.

Уроженцы 
 Рейли, Патрик

Города Тамил-Наду
Курорты Индии